Hans Rosing kan avse:

 Hans Rosing (biskop)
 Hans Rosing (filosof)